Die Q School 2021/3 war das letzte von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 der Profitour. Zwei weitere Spieler, die in der Q-School-Gesamtwertung nach diesem Turnier vorne lagen, konnten ebenfalls Profi werden. Die Spiele fanden vom 8. bis 13. Juni im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.

Das dritte Turnier der Q School 2021 wurde weniger von den (ehemaligen) Profispielern geprägt als die beiden vorherigen Events. Mit dem Schotten Dean Young schaffte es im Jahrgang 2021 zumindest ein Spieler ohne Profierfahrung, sich einen der Qualifikationsplätze zu sichern. Er war mit 19 Jahren der zweitjüngste Q-School-Qualifikant. Jünger war nur Lei Peifan, der sich ebenso wie Ian Burns und Duane Jones nach dem jeweils erst wenige Wochen lang besiegelten Verlust ihres Profistatus die sofortige Wiederqualifikation sicherte. Über die Q School Order of Merit folgten ihnen noch Mitchell Mann und Hammad Miah auf die Profitour. Während Mann damit ebenfalls die sofortige Wiederqualifikation gelang, kehrte Miah nach einem Jahr als Amateur auf die Profitour zurück. Mit Ausnahme des 36-jährigen Burns waren alle Qualifikanten unter 30 Jahre alt.

Die Spieler aus Österreich und Deutschland konnten ihre Q-School-Bilanz nicht verbessern. Staatsmeister Florian Nüßle und der deutsche Nachwuchsspieler Umut Dikme bekamen es jeweils in ihrem zweiten Spiel mit starken Gegnern zu tun, die beide am Ende die Qualifikation schafften. Richard Wienold, deutscher U21-Meister, verlor zum zweiten Mal in dieser Q School sein Auftaktmatch. Damit war Nüßle mit einem Gruppenviertelfinale und Platz 69 der Gesamtwertung der erfolgreichste der drei Spieler. Die beiden Deutschen waren nicht unter den Top 100 der Q School.

Ergebnisse 
196 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die 4 Plätze der World Snooker Tour, die zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 136 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 60 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Alle Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

kl. = kampflos

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Q School Order of Merit 
Auf Grundlage des Abschneidens bei den drei Q-School-Turnieren wurde eine Rangliste der Spieler erstellt (für jeden gewonnenen Frame gab es einen Punkt). Die beiden besten Spieler dieser Order of Merit, die noch nicht qualifiziert waren, erhielten ebenfalls einen Startplatz für die nächsten beiden Spielzeiten der World Snooker Tour.

Die weiteren nicht qualifizierten Spieler in der Liste werden in der Reihenfolge ihrer Platzierung als Nachrücker bei den Profiturnieren der Saison 2021/22 berücksichtigt, wenn dort wegen Absagen Plätze freibleiben. Aufgeführt sind die Top 16 der bereinigten Order of Merit:

Century-Breaks 
Während des Turniers wurden 21 Century-Breaks gespielt. Insgesamt gelangen 18 Spielern Breaks von mindestens 100 Punkten. Das Höchste mit 140 Punkten spielte der Waliser Alex Taubman.

Quellen

Weblinks 
 2021 Q School - Event 3 bei CueTracker

2021 3
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Sheffield